El término Baruc puede hacer referencia a:

 Baruc (profeta)
 El Libro de Baruc
 El Apocalipsis de Baruc
 Baruc (grupo de rock)